Charles Brown también puede referirse a:

Personas 
 Charles Brockden Brown (1771-1810), novelista, editor e historiador estadounidense del primer periodo de la historia de Estados Unidos.
 Charles Brown (atleta) (1867-1937), atleta estadounidense que compitió en las pruebas de roque.
 Charles Q. Brown, Jr. (1962-), militar estadounidense y 22.º jefe de la Fuerza Aérea.